Almofala (Castro Daire) — freguesia no concelho de Castro Daire, Portugal
 Almofala (Figueira de Castelo Rodrigo) — freguesia no concelho de Figueira de Castelo Rodrigo, Portugal
 Almofala (Itarema) — distrito do município brasileiro de Itarema

Desambiguações de topônimos